

Patronyme

 Frédéric Désiré Hillemacher (1811-1886), graveur français,
 Eugène Ernest Hillemacher (1817-1887), son frère, peintre académiste français ;
 Paul Joseph Whilhelm Hillemacher (1852-1833), son fils, compositeur français ;
 Lucien Joseph Edouard Hillemacher (1860-1909), son frère, compositeur français ;
 Jean Hillemacher (1889-1914), son fils, peintre français.

Pseudonyme 

 Paul-Lucien Hillemacher, nom utilisé par les frères Paul et Lucien Hillemacher pour signer leurs compositions en commun.